

Personen
Gie Laenen (1944), Vlaams jeugdschrijver
Mon Laenen (1925-2011), Belgisch politicus
Jean-Paul Laenen (1931-2012), Belgisch architect
François-Henri Laenen (1801-1849), Leuvens stadsarchitect

Fictief persoon
Koen Laenen

Straten
Burgemeester Laenenstraat, Overpelt, België
Dokter Laenenstraat, Putte, België
Dokter Laenenstraat, Sint-Katelijne-Waver, België